Monica Bergamelli (née en 1984), gymnaste artistique italienne ;
 Sergio Bergamelli (né en 1970), ancien skieur alpin italien.